T 35, T-35 oder T.35 steht für:
 T35 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 T 35 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot, siehe Flottentorpedoboot 1939 #Einheiten
 Preußische T 35, Schmalspurdampflokomotive
 Bugatti Type 35, Rennwagen
 T-35, sowjetischer Panzer
 Enaer T-35 Pillán, chilenisches Trainingsflugzeug
 Guerchais Roche T.35, französisches Reiseflugzeug

T35